Савинский — русская фамилия; и топоним.

Известные носители 
 Афанасий Савинский (1765—1811) — архимандрит Алексеевского Акатова монастыря, ректор Новгородской и Воронежской духовных семинарий.
 Савинский, Александр Александрович — русский дипломат.
 Савинский, Василий Евмениевич — русский живописец, график, педагог.
 Савинский, Дмитрий Васильевич (1885—1966) — российский и советский учёный-экономист и статистик, д. э. н., проф. Создатель научной школы промышленной статистики.
 Савинский, Сергей Никитович (1924—2021) — конфессиональный историк евангельских христиан-баптистов.

Населённые пункты 
 Савинский — посёлок городского типа в Плесецком районе Архангельской области.
 Савинский — хутор в Суровикинском районе Волгоградской области.
 Савинский — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Савинский — посёлок в Алексеевском районе Татарстана.

См. также 
 Савинский поселковый совет
 Савинский район
 Савинский сельсовет